Сезон Первенства ВХЛ 2021/2022 — 7-й розыгрыш Первенства ВХЛ. Регулярный чемпионат начался 17 сентября 2021 года и завершился 19 апреля 2022 года. Обладателем Кубка Федерации стала команда «Красноярские рыси».

Клубы 
Перед началом нового сезона хоккейный клуб «Юниор» снялся с соревнований в связи с финансовыми трудностями. Каждая команда сыграет в регулярном чемпионате по 40 игр.

Турнирное положение команд 
Первые четыре команды попадают в плей-офф.

Плей-офф 
Четыре команды, набравшие по итогам первого этапа наибольшее количество очков, принимали участие во втором раунде — Плей-офф. Плей-офф стартует 19 марта 2022 года и разделён на 2 этапа: полуфинал и финал. Каждый раунд плей-офф проводился до четырёх побед, максимальное число матчей — семь. Команда, одержавшая четыре победы, выходила в следующий раунд. Пары первого раунда определялись следующим образом: команды с наиболее высоким номером «посева» (местом в таблице регулярного чемпионата) играла с командой наиболее низкого номера «посева» по убыванию, то есть первая команда играла с четвёртой, а вторая — с третьей. Кроме того, команда наиболее высокого номера посева получала преимущество своей площадки. Команда, победившая в финале, признавалась чемпионом Первенства Высшей хоккейной лиги и обладателем Кубка Федерации.

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Первенства ВХЛ  

Первенство Высшей хоккейной лиги
Спорт в России в 2021 году
Хоккейные лиги в сезоне 2021/2022
Спорт в России в 2022 году